Појам Сантарем може да се односи на:
 Сантарем (округ), један од 18 округа Португалије, смештен у њеном средишњем делу
 Сантарем (Португалија), значајан град у Португалији, смештен у њеном средишњем делу
 Сантарем (Бразил), град у Бразилу у савезној држави Пара